

Geografia	
 Canada
 Renfrew – sobborgo di Calgary
 Renfrew – località della Nuova Scozia
 Renfrew – località dell'Ontario
 Contea di Renfrew – contea dell'Ontario

 Regno Unito
 Renfrew – località del Renfrewshire (Scozia)

 Stati Uniti
 Renfrew – località della Carolina del Sud
 Renfrew – località dell'Idaho
 Renfrew – località del Massachusetts
 Renfrew – località della Pennsylvania

Persone
  Charles Byron Renfrew – avvocato statunitense
 Colin Renfrew – archeologo britannico
 Danielle Renfrew – produttrice cinematografica statunitense
  Malcolm Renfrew – chimico

Altro
 Douglas Renfrew – personaggio immaginario